Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 3 по 8 декабря 2016 года в городе Сочи на арене Кёрлингового центра «Ледяной куб». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимали участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Адамант 2» (Санкт-Петербург; скип Алексей Тимофеев), победившая в финале команду «Московская область 1» (Дмитров; скип Александр Ерёмин). Третье место заняла команда «Адамант 1» (Санкт-Петербург; скип Алексей Стукальский).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч (техническое поражение) — 0 очков. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2016
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2016 году
Декабрь 2016 года
2016 год в Краснодарском крае